Die Bardsragujn chumb 1992 war die erste offizielle Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Die Saison begann am 9. April 1992 und endete am 1. August 1992.

Modus 
Die Liga umfasste 24 Teams und wurde in einem zweiphasigen Spielplan durchgeführt. Dabei wurden die Mannschaften zunächst in zwei Gruppen zu je zwölf Vereinen aufgeteilt. Die jeweils besten sechs Teams spielten danach eine Meisterrunde, die anderen sechs eine Abstiegsrunde aus.

In der Meister- bzw. Abstiegsrunde wurden die jeweils zehn Begegnungen aus der Vorrunde mit eingerechnet. Jede Mannschaft bestritt 22 Vorrundenspiele und 12 Finalspiele. Homenetmen Jerewan und Schirak Gjumri teilten sich die Meisterschaft. Beide hatten die gleiche Punktzahl und die gleiche Tordifferenz.

Die folgende Saison wurde mit 16 Vereinen durchgeführt. Deshalb gab es neun Absteiger und einen Aufsteiger.

Vereine

Vorrunde Gruppe 1

Tabelle

Kreuztabelle

Vorrunde Gruppe 2

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Tabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Tabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992